

Astronomia
 32 Pomona – asteroide della fascia principale

Geografia
Argentina
 Pomona – villaggio presso Choele Choel (Provincia di Río Negro)
Australia
 Pomona – città del Queensland
Belize
 Pomona – comune del Distretto di Stann Creek
Messico
 Pomona – sito archeologico nello stato di Tabasco, presso Palenque
Namibia
 Pomona – città fantasma nel distretto elettorale di Lüderitz (Regione di Karas)
Regno Unito
 Pomona – nome con cui è talvolta chiamata l'isola di Mainland, nelle Orcadi
Stati Uniti d'America
 Pomona – città della Contea di Los Angeles (California)
 Pomona – città della Contea di Franklin (Kansas)
 Pomona – città della Contea di Kent (Maryland)
 Pomona – città della Contea di Howell (Missouri)
 Pomona – città della Contea di Atlantic (New Jersey)
 Pomona – città della Contea di Rockland (New York)
 Pomona – città della Contea di Yakima (Washington)

Mitologia
 Pomona – dea dei frutti della religione romana

Musica
 Pomona – opera di Reinhard Keiser